Tattarsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tattarsaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Tattarsaaret (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar